Villardefrades kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villardefrades (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villardefrades (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar